Abd-al-Ghaní forma part del nom de molts personatges:

 Abd al-Ghani al-Maqdisi, ulema sunnita
 Abd al-Ghani ben Ismail al-Nabulusi, teòleg, poeta i escriptor sirià
 Abdel Ghani el-Gamasy, militar egipci
 Abdul Aziz Abdul Ghani, polític iemenita
 Abdul Ghani Lone, advocat i polític indi
 Abdul Ghani Othman, polític malai
 Abdul Ghani Rahman, futbolista malai
 Gaith Abdul-Ghani, futbolista iraquià
 Haji Abdul Ghani Khoso, cap tribal
 Imad Abdel Ghani Sabouni, polític sirià
 Khan Abdul Ghani Khan, poeta paixtu
 Khwaja Abdul Ghani, polític de Dhaka
 Safwan Abdul-Ghani, futbolista iraquià

Notes